Айба — имя собственное.

Фамилия 
 Айба — абхазская крестьянская фамилия.
 Айба, Азарет Алексеевич (род. 1944) — советский политический деятель.
 Айба, Алексей Гутович — депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
 Айба, Виссарион Кукунович (1911—1983) — председатель колхоза «Красные Эшеры» Сухумского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Айба, Вячеслав Максимович — профессиональный абхазский хоровой дирижёр, заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша».
 Айба, Генри (1904—1993) — американский баскетбольный и бейсбольный тренер.
 Айба, Хакибей Кажевич (1917—2016) — председатель колхоза в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.

Река 
 Айба — правый приток реки Балда.
 Айба — левый приток реки Пышма.

Примечания